Il doppio del torneo di tennis Azores Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tim Henman e Christian Saceanu che hanno battuto in finale Nuno Marques e Chris Wilkinson 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (semifinali)
 Nuno Marques /  Chris Wilkinson (finale)

 Óscar Ortiz /  Martin Zumpft (semifinali)
 Andrew Foster /  Danny Sapsford (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Azores Challenger 1995